La Grande – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Oregon
  La Grande – fiume del Canada